Mumma puede referirse a:

Personas
Contralmirante Albert G. Mumma, figura de la propulsión nuclear
Gordon Mumma (n. 1935), compositor americano
Kar de Mumma, productor de teatro sueco
Contralmirante Morton C. Mumma, comandante del USS Sailfish (SS-192) en 1940
Walter M. Mumma (1890-1961), miembro del Congreso por Pensilvania

Ciencia
(8340) Mumma, un asteroide descubierto por Edward L. G. Bowell